Cicvare est un toponyme qui peut désigner :
Cicvare, un village de Croatie situé dans la municipalité de Pakrac, comitat de Požega-Slavonie ;
Cicvare, un village de Croatie situé dans la municipalité de Skradin, comitat de Šibenik-Knin.